Rißgraben ist ein Gewässername:

 Rißgraben (Lahnegraben), linker Zufluss des Lahnegrabens an dessen Mündung in den Lindenbach (zur Ramsach) nahe bei Grafenaschau, Landkreis Garmisch-Partenkirchen, Bayern
 Rißgraben (Lohamer Graben), linker Zufluss des Lohamer Grabens unterhalb von Burgstall, Gemeinde Mariaposching, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Rißgraben (Rißbach), linker Oberlauf des Rißbachs (zum Alpbach, zum Tegernsee) bis etwa Türk, Gemeinde Tegernsee, Landkreis Miesbach, Bayern

Siehe auch:
 Riß
 Rißbach